Кубок независимости Армении по футболу 1999 года — 8-й розыгрыш национального Кубка среди 16 команд Премьер-лиги и Первой лиги.

Турнир начался с 1/8 финала 3 апреля и завершился 29 мая 1999 года. Обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Цемент» (Арарат) стартовал в розыгрыше вместе со всеми командами.

Результаты

1/8 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и далее победители определялись по сумме двух матчей. Первые матчи прошли 3 апреля 1999 года.

Ответные матчи прошли 11 апреля 1999 года.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 20 апреля 1999 года.

Ответные матчи прошли 30 апреля 1999 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 11 мая 1999 года.

Ответные матчи прошли 20 мая 1999 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 1999
 Первая лига Армении по футболу 1999

Ссылки 
 Статистика на klisf.info
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на foot.dk 

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 1999 году
Спорт в Армении в 1999 году